Камиль Маматханович Магомедов (род. 17 июля 1992 года, Махачкала, Дагестан, Россия) — российский боец смешанных боевых искусств аварского происхождения, представитель полулёгкой и лёгкой весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне с 2012 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций WFCA, Fight Nights Global, Brave CF. Чемпион Европы по ММА (2014), победитель Кубка России по ММА (2015), мастер спорта России международного класса по ММА.

Спортивные достижения

Смешанные единоборства 
 Чемпион Европы по ММА 2014;
 Обладатель Кубка России по ММА 2015;
 Бронзовый призер Чемпионата России по ММА 2015;
 Серебряный призер Чемпионата России по ММА 2014;
 Мастер спорта России международного класса по ММА.

Статистика ММА 

|-
|Поражение
|align="center"|15-3
| Ахмед Шерваниев
|Решением (раздельным)
|Brave CF - Brave CF 62 x Octagon 35
|align="center"|30 сентября 2022
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align="center"|15-2
| Сайед Муртаза Садат
|Сабмишном (удушение ручным треугольником)
|Brave CF 57 - Brave Combat Federation 57
|align="center"|11 марта 2022
|align="center"|1
|align="center"|4:07
|
|
|-
|Поражение
|align="center"|14-2
| Сэм Паттерсон
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|Brave CF 55 Brave Combat Federation 55
|align="center"|6 ноября 2021
|align="center"|2
|align="center"|3:21
|
|
|-
|Победа
|align="center"|14-1
| Айур Галсанов
|Сабмишном (удушение)
|EFC 31 Eagle Fighting Championship 31
|align="center"|19 декабря 2020
|align="center"|1
|align="center"|3:30
|
|
|-
|Победа
|align="center"|13-1
| Александр Дурыманов
|Техническим нокаутом (остановка доктором)
|Rebel FC 10 A New Order
|align="center"|12 января 2020
|align="center"|1
|align="center"|4:19
|
|
|-
|Победа
|align="center"|12-1
| Хункар Осмаев
|Сабмишном ()
|GFC 16
|align="center"|30 августа 2019
|align="center"|3
|align="center"|3:21
|
|
|-
|Победа
|align="center"|11-1
| Айман Хаджимурадов
|Сабмишном (удушение сзади)
|FNG 93 Fight Nights Global 93
|align="center"|25 апреля 2019
|align="center"|1
|align="center"|1:56
|
|
|-
|Победа
|align="center"|10-1
| Шота Ахулашвили
|Сабмишном (удушение ручным треугольником)
|WFCA 49 Grozny Battle
|align="center"|14 июля 2018
|align="center"|1
|align="center"|3:47
|
|
|-
|Победа
|align="center"|9-1
| Хусейн Алиев
|Сабмишном (удушение)
|GTC 03 Golden Team Championship 3
|align="center"|10 марта 2018
|align="center"|0
|align="center"|N/A
|
|
|-
|Поражение
|align="center"|8-1
| Владимир Канунников
|Решением (единогласным)
|ProFC 62 Lightweight Grand Prix Finals
|align="center"|26 марта 2017
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align="center"|8-0
| Азиз Хайдаров
|Сабмишном (удушение ручным треугольником)
|ProFC 61 Professional Fighting Championship 61
|align="center"|6 ноября 2016
|align="center"|2
|align="center"|1:16
|
|
|-
|Победа
|align="center"|7-0
| Адам Цуров
|Сабмишном (удушение)
|ProFC 60 - Tebilov vs. Shvets
|align="center"|2 апреля 2016
|align="center"|2
|align="center"|2:07
|
|
|-
|Победа
|align="center"|6-0
| Евгений Зуев
|Техническим нокаутом (удары)
|Fight Nights - Fight Club 3
|align="center"|19 марта 2015 
|align="center"|1
|align="center"|2:34
|
|
|-
|Победа
|align="center"|5-0
| Игорь Байер
|Сабмишном (удушение сзади)
|Fight Nights - Fight Club 1
|align="center"|5 марта 2015
|align="center"|2
|align="center"|2:56
|
|
|-
|Победа
|align="center"|4-0
| Денис Пыхов
|Сабмишном (удушение треугольником)
|Volgograd Federation MMA - Battle on Akhtuba
|align="center"|4 октября 2014
|align="center"|1
|align="center"|3:24
|
|
|-
|Победа
|align="center"|3-0
| Денис Проторский
|Сабмишном (удушение сзади)
|OC - Oplot Challenge 98
|align="center"|1 февраля 2014
|align="center"|1
|align="center"|3:58
|
|
|-
|Победа
|align="center"|2-0
| Дибиргаджи Нурмагомедов
|Сабмишном (удушение сзади)
|ODFC Open Dag Fighting Championship 6
|align="center"|14 октября 2013
|align="center"|1
|align="center"|3:49
|
|
|-
|Победа
|align="center"|1-0
| Бекзод Бегижонов
|Сабмишном (удушение треугольником)
|LK - Liga Kavkaz 2012
|align="center"|3 июля 2012
|align="center"|1
|align="center"|1:03
|
|
|-
|}

Примечания

Ссылки 
 Профиль Камиля Магомедова на сайте Sherdog 
 Профиль Камиля Магомедова на сайте Fight time 
 Профиль на сайте «Имена Кавказа»

Бойцы смешанных единоборств Дагестана